MAE steht für:

 Macintosh Application Environment, ein ehemaliger MacOS-Emulator für Unix
 Mali Air, österreichisches Bedarfsflugunternehmen (ICAO-Code)
 Mean Absolute Error, siehe Mittlerer absoluter Fehler
 Medizinische Akademie Erfurt, ehemalige medizinische Hochschule
 Mehraufwandsentschädigung, siehe Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung
 Ministerul Afacerilor Externe, siehe Außenministerium (Rumänien)
 Motion aftereffect, siehe Bewegungsnacheffekt
 Myoklonisch-astatische Epilepsie, eine Epilepsieform des Kindesalters, siehe Doose-Syndrom
 Ministerium für Staatsadministration Osttimors

Mae steht für:
 Mae (Vorname), weiblicher Vorname
 Mae (Band), US-amerikanische Rockband
 Mae (Sprache) in Vanuatu
 Mae (Washington), Ort im Grant County (Washington)

Mae, Maé oder Mãe ist der Familienname folgender Personen:
 Audra Mae (* 1984), US-amerikanische Singer-Songwriterin
 Christophe Maé (* 1975, eigentlich Christophe Martichon), französischer Sänger
 Hiroyuki Mae (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Mae Ho-young (* 1971), südkoreanischer Fußballschiedsrichter
 Jaak Mae (* 1972), estnischer Skilangläufer
 Maggie Mae (Schlagersängerin) (1960–2021), deutsche Schlagersängerin und Schauspielerin
 Takayuki Mae (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Valter Hugo Mãe (* 1971; eigentlich Valter Hugo Lemos), portugiesischer Schriftsteller, Musiker und bildender Künstler

Maè steht für:
 Maè, rechter Zufluss zum Piave in Oberitalien

mae steht für:
 Bo-Rukul (ISO-639-3-Code), eine der Plateau-Sprachen

Siehe auch:  
 Mäe
 Mae West (Kunstwerk), Skulptur in München
 Maggie Mae

Abkürzung